Mount Jackson (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Mount Jackson (New Hampshire), een berg in het Presidential Range gebergte in de Amerikaanse staat New Hampshire
Mount Jackson (Antarctica), een berg in Antarctica